Dahl puede referirse a:

Autores de nombres científicos 
 Anders Dahl (1751-1789) biólogo y botánico.
 Å.E.Dahl - Åslög E. Dahl (1955-) botánico sueco.
 E.Dahl - Eilif Dahl (1916-1993) 
 Erik Dahl (1914–1999) zoólogo sueco.
 Friedrich Dahl (1856–1929) zoólogo sueco.
 O.C.Dahl - Ove Christian Dahl (1862-1940)

Lugares 

 Dahl (Luxemburgo), sección de la ciudad luxemburgués de Goesdorf.
 Dahl (Wiehl), población de Wiehl, Oberbergischer Kreis.
 Dahl (Wipperfürth), población de Wipperfürth, Oberbergischer Kreis.
 Hagen-Dahl, población de Hagen, ciudad libre en el distrito Ruhrgebeit.
 Kürten-Dahl, población de Kürten, Rheinisch-Bergischer Kreis.
 Marienheide-Dahl, población de Marienheide, Oberbergischer Kreis.
 Mönchengladbach-Dahl, población de Mönchengladbach.
 Olpe-Dahl, población de Olpe.
 Paderborn-Dahl, población de Paderborn.
 Waldbröl-Dahl, población de Waldbröl, Oberbergischer Kreis.